Уерта Лаура Елена има више значења:

 Уерта Лаура Елена (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Уерта Лаура Елена (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику